Djævlekløften
 Djævlekløften (Liselund)